Une interview est un entretien fait par un ou plusieurs journalistes auprès d'une personne en vue.

Cinéma 
 Interview est un film de Hyuk Byun réalisé en 2000 ;
 Interview est un film de Theo van Gogh réalisé en 2003 ;
 Interview est un film de Steve Buscemi réalisé en 2006 et sorti dans le monde en 2007. C'est un remake du précédent ;
 The Interview est un film australien de Craig Monahan sorti en 1998 ;
 The Interview est un film américain d'Ian Truitner sorti en 1999 ;
 The Interview, titre original de L'Interview qui tue !, est un film américain d'Evan Goldberg et Seth Rogen qui est sorti en 2014.

Toponyme 
 Île Interview dans l'Océan Indien.

Roman 
 Interview est un livre de Christine Angot publié en 1995.

Magazine 
 Interview est un magazine américain créé par Andy Warhol et Gerard Malanga en 1969.

Musique

Groupe 
 Interview est un groupe des années 1980 dans lequel jouait Manny Elias.

Album 
 Interview est un album du groupe de rock progressif Gentle Giant sorti en 1976.

Autre 
 En lunetterie, un verre dit « interview » (ou « intervue ») est un sous-type de verre progressif, prévu pour la vision à mi-distance.